

Architettura 
 Gargoyle – termine inglese corrispondente all'italiano Gargolla (o Garguglia) che indica la parte terminale dello scarico dei canali di gronda degli edifici spesso costituita da figure statuarie, animalesche o fantastiche.

Fumetti
Gargoyle – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Gargoyles – fumetto prodotto dalla Slave Labor Graphics

Film
Gargoyles – film horror/azione del 2004 diretto da Jim Wynorski
Gargoyles - Il risveglio degli eroi – serie animata realizzata dalla Disney
Gargoyle – altro nome di Nemesis Ra Algol, personaggio della serie animata Nadia - Il mistero della pietra azzurra

Musica 
 Gargoyle – album di Mark Lanegan del 2017

Altro
Gargoyle – piccola isola del gruppo delle Fox nell'arcipelago delle Aleutine orientali
Gargoyleosauro – dinosauro erbivoro del Giurassico